Д’Асте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Асте, Ипполито (1809—1866) — итальянский драматург.
 Д’Асте, Стефано (род. 1974) — итальянский автогонщик.